Solenophallus Aurich,1937 – synonim rodzaju ryb Neostethus
 Solenophallus Herre,1953 – synonim rodzaju ryb Neostethus